xmj – codice ISO 639-3 della lingua majera